Seria GP3 - sezon 2013 – czwarty sezon serii GP3. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Rosjanin Daniił Kwiat, a wśród zespołów - francuska ekipa ART Grand Prix.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz serii GP3 liczył tyle samo eliminacji, co w zeszłym sezonie. Tym razem jednak zawodnicy nie rywalizowali już na krętych ulicach toru w Monte Carlo. W zamian do kalendarza trafił tor Yas Marina Circuit w Abu Zabi. Zgodnie z rotacją w F1, wyścig w Niemczech odbył się na Nürburgringu. Mimo braku obecności w kalendarzu Formuły 1 toru Circuit Ricardo Tormo w Walencji, włodarze serii zdecydowali się na zorganizowanie tam wyścigu.

Zmiany

Techniczne 
 Od sezonu 2013 seria GP3 będzie korzystać z nowej konstrukcji bolidu. Model Dallara GP3/13 zostanie wyposażony w aerodynamikę zbliżoną do tej z GP2 oraz F1. Zmieniony został również silnik na V6, który będzie generować moc dochodzącą do 400 koni mechanicznych. Wszystkie zmiany mają na celu zwiększenie osiągów maszyny, a tym samym jeszcze lepiej przygotowywać zawodników do startów w wyżej wymienionych kategoriach wyścigowych.

Zespoły 
 Irlandzka ekipa Status GP nawiązała współpracę z brytyjskim teamem iSport International, startującym w GP2.
 Portugalski zespół Ocean Racing Technology zakończył działalność w serii po sezonie 2012. Jego miejsce zajmie fińska stajnia startująca w Formule Renault 2.0 Eurocup, Koiranen Motorsport. Ten i pozostałe ekipy podpisały z serialem nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do końca sezonu 2015.
 Francuska ekipa ART Grand Prix powróciła do swojej pierwotnej nazwy.
 Brytyjska stajnia Bamboo Engineering przejęła ekipę Atech GP CRS.

Kierowcy

Debiutanci 
 Eric Lichtenstein: Carlin (Brytyjska Formuła Ford) → Carlin
 Samin Gómez Briceno: Jenzer Motorsport (Formuła Abarth) → Jenzer Motorsport
 Jack Harvey: Carlin (Brytyjska Formuła 3) → ART Grand Prix
 Daniił Kwiat: Koiranen Motorsport (Formuła Renault 2.0 Eurocup, Alpejska Formuła Renault 2.0) → MW Arden
 Carlos Sainz Jr.: Carlin (Brytyjska Formuła 3, Formuła 3 Euroseries) → MW Arden
 Emanuele Zonzini: Euronova Racing by Fortec (Formuła Abarth) → Trident Racing
 Jimmy Eriksson: Lotus (Niemiecka Formuła 3 → Status GP
 Kevin Korjus: Tech 1 Racing/Lotus (Formuła Renault 3.5) → Koiranen GP
 Patrick Kujala: Koiranen Motorsport (Formuła Renault 2.0 Eurocup/Alpejska Formuła Renault 2.0) → Koiranen GP
 Luís Sá Silva: Team Angola Racing (Formuła 3 Euroseries/ME Formuły 3) → Carlin
 Dino Zamparelli: Formuła 2 → Marussia Manor Racing
 Josh Webster: MGR Motorsport (Brytyjska Formuła Renault BRDC) → Status GP
 Adderly Fong: Światowa Seria AutoGP (Ombra Racing) → Status GP
 Ryan Cullen: Cullen Motorsport (Brytyjska Formuła Ford) → Marussia Manor Racing
 Melville McKee: Interwetten.com Racing (Formuła Renault 2.0 Eurocup) → Bamboo Engineering
 Dean Stoneman:Radical UK Works Team (Radical European Masters) → Koiranen GP

Ubiegłoroczni 
 Mitch Evans: MW Arden → Arden International (Seria GP2)
 Daniel Abt: Lotus GP → ART Grand Prix (Seria GP2)
 António Félix da Costa: Carlin → Arden Caterham (Formuła Renault 3.5)
 Aaro Vainio: Lotus GP → Koiranen Motorsport
 Matias Laine: MW Arden → P1 Motorsport (Formuła Renault 3.5)
 Kevin Ceccon: Ocean Racing Technology → Trident Racing (Seria GP2)
 Marlon Stöckinger: Status GP → Lotus (Formuła Renault 3.5)
 Tamás Pál Kiss: Atech CRS Grand Prix → Team MLR71 (Światowa Seria AutoGP)
 Lewis Williamson: Status GP → Bamboo Engineering
 Vicky Piria: Trident Racing → BVM Racing (European F3 Open)
 Facu Regalía: Jenzer Motorsport → ART Grand Prix
 Carmen Jorda: Ocean Racing Technology → Bamboo Engineering
 Ethan Ringel: Atech CRS Grand Prix → Team Moore Racing (Indy Lights)
 Antonio Spavone: Trident Racing → Super Nova International (Światowa Seria AutoGP)
 Robert Vișoiu: Jenzer Motorsport → MW Arden
 David Fumanelli: MW Arden → Trident Racing
 Carmen Jordá: Ocean Racing Technology → Bamboo Engineering
 Robert Cregan:  Ocean Racing Technology → Trident Racing
 Alice Powell: Status GP → Bamboo Engineering

Zawodnicy z przeszłością w serii 
 Nick Yelloly: Comtec Racing (Formuła Renault 3.5) → Carlin
 Alexander Sims: ThreeBond with T-Sport (Formuła 3 Euro Series) → Status GP

Zmiany w trakcie sezonu 
 Adderly Fong → Alexander Sims (Status GP)
 Alexander Sims → Adderly Fong (Status GP)
 Eric Lichtenstein → Alexander Sims (Carlin)
 Aaro Vainio → Dean Stoneman (Koiranen GP)
 David Fumanelli → Robert Cregan (Trident Racing)
 Melville McKee → Alice Powell (Bamboo Engineering)

Wyniki

Klasyfikacje szczegółowe

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony GP3
2013 w sportach motorowych